"Ticino" pode ser:
 Pávia - referida durante a Roma Antiga como Ticino
 Ticino, cantão suíço
 Rio Ticino
 Batalha de Ticino
 Vizzola Ticino, comuna italiana da Lombardia 
 Bernate Ticino, comuna italiana da Lombardia 
 Borgo Ticino, comuna italiana do Piemonte
 Marano Ticino, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto sopra Ticino, comuna italiana do Piemonte
 Boffalora sopra Ticino, comuna italiana da Lombardia 
 Ticino (Córdova), município argentino
 Carbonara al Ticino, comuna italiana da Lombardia 
 Santo Stefano Ticino, comuna italiana da Lombardia 
 Alpes do Ticino e Verbano
 47164 Ticino, asteroide

Desambiguações de topônimos